V31 ou V-31  peut faire référence à :
 Autoroute espagnole V-31, pénétrante sud de Valence ;
 Occupant d'un véhicule à moteur à trois roues, blessé dans une collision avec un cycle, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres